Пализа, Иоганн — австрийский астроном; открыватель множества малых планет.
 Пализо де Бовуа, Амбруаз Мари Франсуа Жозеф — французский ботаник, миколог и натуралист (естествоиспытатель). 
 Пализа — останки крупного ударного кратера в области северо-восточного побережья Моря Облаков на видимой стороне Луны.